Schwesinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Schwesinger (* 1949), deutscher Unternehmer und Politiker
 Marie Schwesinger (* 1988), deutsche Regisseurin
 Oliver Schwesinger (* 1971), deutscher Moderator